Jakub Potocki – podkomorzy halicki (ok. 1481 – przed 1551)
 Jakub Potocki – wojewoda bracławski (ok. 1554 – 1613)
 Jakub Potocki – pisarz polny koronny (1638–1671)
 Jakub Ksawery Potocki (1863-1934)